Final Fantasy – Serie di videogiochi di ruolo
 Final Fantasy – Videogioco del 1987, primo dell'omonima serie
 Final Fantasy – Film del 2001, ispirato all'omonima serie di videogiochi
 Owen Pallett – Musicista noto in passato come "Final Fantasy"